LWL steht für:
 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, öffentlich-rechtliche Körperschaft in Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Münster (Westfalen)
 Länge in der Schwimmwasserlinie, die Linie, in der der Wasserspiegel den Rumpf berührt, siehe Schiffsmaße #Längenangaben
 Lichtwellenleiter, auch bekannt als Glasfaserkabel
 Wells Municipal Airport (Nevada) (IATA-Code), Flughafen von Wells (Nevada), Elko County, Nevada

Kfz-Kennzeichen
 Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin, Polen

lwl steht für:
 Eastern Lawa (ISO-639-3-Code), eine der Palaung-Wa-Sprachen

Siehe auch:
 LWL-Klinik, verschiedene psychiatrische Kliniken und Therapiezentren

Abkürzung